Махмаднаим «Наим» Махмадкаримзаде Шарифи (род. 3 июня 1992, Душанбе, Таджикистан) — российский футболист, защитник австрийского клуба «Маркт Альхау». Выступал за молодёжную сборную России.

Биография 
Когда Шарифи было 4 года, его семья переехала в Россию, где он позже стал заниматься футболом в московском «Локомотиве». В середине сезона 2008 начал привлекаться к занятиям с основным составом. 13 марта 2009 дебютировал в первенстве дублёров в матче с «Химками», выйдя на замену вместо Юрия Куликова. 12 апреля попал в заявку на матч основного состава с ЦСКА, но на поле так и не появился. Всего в том сезоне на поле провёл 22 игры за дублирующий состав. В 2009 году Шарифи стал играть за молодёжную команду клуба. В этом же году получил приглашение в олимпийскую сборную Таджикистана, однако отказался. Всего за 2 года сыграл 28 матчей за молодёжную команду.

В начале 2010 года желание заполучить Шарифи выразил австрийский клуб «Капфенберг», который не мог купить его до лета так как игрок не достиг 18 лет. В клубе Шарифи взял 31 номер. 17 июля дебютировал в австрийской Бундеслиге в матче с «Ред Булл Зальцбург». В августе из-за отъезда в сборную на некоторое время попал на скамейку запасных. 10 апреля 2011 года в матче с «Аустрией» сделал две голевые передачи. Через 9 дней в матче Кубка Австрии помог команде победить, ассистировав партнеру, который забил победный гол. Сезон 2011/12 начал уже твердым игроком основного состава всего проведя за сезон 20 игр. В июле 2012 года расторг контракт, так как клуб вылетел из Бундеслиги.

5 сентября 2012 года подписал контракт с клубом «Амкар». Дебютировал в товарищеском матче против «Рубина» 10 сентября, отыграв весь второй тайм.

8 июля 2013 года заключил двухлетний контракт с австрийским клубом «Капфенберг». 27 мая 2014 года перешёл в «Штурм» из Граца. 11 июля дебютировал в новой команде в матче с «Швацем» в Кубке Австрии и сделал голевую передачу. В матче 2 тура получил травму колена, после которой следующий официальный матч провел в 34 туре против «Ред Булл» Зальцбург.

5 сентября 2016 года заключил краткосрочный контракт с австрийским клубом «Капфенберг».

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 Официальный сайт

Футболисты России
Игроки ФК «Капфенберг»
Игроки ФК «Амкар»
Игроки ФК «Штурм»
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Елгава»